Aleena, een ras uit de fictive Star Wars-saga.
 Aleena, de moeder van Sonic in Sonic Underground.
 Aleena the Enchantress, een van de vijanden uit Mandrake the Magician.

Personen met de voornaam Aleena
 Aleena Gibson, een zangeres bekend van de Zweedse groep Kaipa.